Les arrondissements de Budapest (en hongrois ) sont des collectivités locales de plein exercice subdivisant la capitale et la plus grande ville de Hongrie. La Collectivité métropolitaine de Budapest (Budapest Főváros Önkormányzata) dispose des mêmes compétences à l'échelle de la capitale et les exerce au nom de l'intérêt de l'ensemble des Budapestois, ce qui crée des chevauchements entre l'action des arrondissements et les décisions du pouvoir métropolitain. La collectivité métropolitaine dispose d'un pouvoir de révision sur les initiatives des arrondissements en termes d'urbanisme et d'aménagement de l'espace.

Cadre et définition 

Lors de l'unification des villes de Buda, Óbuda et Pest en 1873 pour former Budapest, la ville possède 10 arrondissements, numérotés de 1 à 10. En 1930, 4 nouveaux arrondissements sont créés, de 11 à 14. En 1950, Budapest absorbe 7 villes et 16 villages voisins et le nombre d'arrondissement est porté à 22. L'arrondissement 4 est dissout et ce numéro est attribué à l'ancienne ville la plus au nord (Újpest). En 1994, l'un des anciens villages est séparé du  pour former le .

Liste 
La lliste suivante recense les caractéristiques de chacun des 23 arrondissements.

Localisation

Notes et références

Articles connexes 
 Budapest
 Quartiers de Budapest